Artur Kukuła (ur. 17 lipca 1992) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu WSS Wisła, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
11 października 2008 zadebiutował w FIS Cup. W konkursie w szwajcarskim Einsiedeln zajął 18. miejsce. W Letnim Pucharze Kontynentalnym wystartował po raz pierwszy w październiku 2010 w Wiśle, zajmując 51. pozycję. W zimowej części Pucharu Kontynentalnego zadebiutował w lutym 2011 w Zakopanem, zajmując 49. miejsce.

7 sierpnia 2011 w Szczyrku znalazł się w najlepszej dziesiątce zawodów FIS Cup, zajmując 8. pozycję. 9 września 2012 w Wiśle po raz pierwszy w karierze zajął miejsce na podium cyklu: był drugi. W sezonie 2012/2013 znalazł się na 33. miejscu klasyfikacji generalnej FIS Cup, najwyżej z Polaków.

W sierpniu 2015 w Szczyrku dwukrotnie zajmował trzecią pozycję w konkursach FIS Cup. 5 marca 2016 zdobył punkt do klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego dzięki zajęciu 30. miejsca w konkursie w Vikersund. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystartował w styczniu 2018, zajmując 60. pozycję w zawodach FIS Cup w Zakopanem.

Jego rekordem życiowym jest 187 metrów. Ustanowił go w lutym 2013 w Harrachovie, pełniąc rolę przedskoczka przed zawodami Pucharu Świata.

Zdobywał medale mistrzostw Polski w zawodach drużynowych: srebrne zimą 2013 i zimą 2015 oraz brązowe latem 2015 i zimą 2016.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach PK

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LPK

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
Źródło:

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Urodzeni w 1992